Alessandro Bertolucci – attore italiano
Alessandro Bertolucci – hockeista su pista italiano, fratello di Mirko
Attilio Bertolucci – poeta italiano, padre di Bernardo e Giuseppe
Bernardo Bertolucci – regista italiano, fratello di Giuseppe
Federico Bertolucci –  fumettista italiano
Giovanni Bertolucci – produttore cinematografico italiano
Giuseppe Bertolucci – regista italiano, fratello di Bernardo
Mirko Bertolucci – hockeista su pista italiano, fratello di Alessandro
Paolo Bertolucci – tennista e commentatore televisivo italiano